Aché, een volk in Paraguay
Ache (waternaam); naam van vele wateren in Duitsland en Oostenrijk
Ache (Isar), een zijrivier van de Isar
Ache (Saar), een zijrivier van de Saar
Berchtesgadener Ache, een zijrivier van de Salzach
Brandenberger Ache, een zijrivier van de Inn
Bregenzer Ache, een toevoerende rivier van het Bodenmeer
Brixentaler Ache, een zijrivier van de Inn
Gasteiner Ache, een zijrivier van de Salzach
Gurgler Ache, een toevoerende rivier van de Ötztaler Ache
Kelchsauer Ache, een zijrivier van de Brixentaler Ache
Krimmler Ache, een zijrivier van de Salzach
Leutascher Ache, een zijrivier van de Isar
Ötztaler Ache, een zijrivier van de Inn
Ramsauer Ache, een toevoerende rivier van de Berchtesgadener Ache
Venter Ache, een toevoerende rivier van de Ötztaler Ache
Wildschönauer Ache, een zijrivier van de Inn
Windauer Ache, een zijrivier van de Brixentaler Ache
 AChE, het enzym acetylcholinesterase